Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Sylvia Hanika 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

 Kathy Jordan (primo turno)
 Sylvia Hanika (finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1981